Serinus melanochrous é uma espécie de ave da família Fringillidae.

Apenas pode ser encontrada na Tanzânia.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude e matagal tropical ou subtropical de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Serinus
Aves descritas em 1900
Aves da Tanzânia